Annick Geille, écrivain (contemporain) ;
 Frédéric Geille (1896-1976), colonel, fondateur des "paras", inventeur du concept des chuteurs opérationnels ;
 Léon Geille de Saint-Léger (1863-1937), peintre orientaliste ;
 Amédée Félix Barthélemy Geille (1802-1843), graveur ;
 Anne-Hyacinthe Geille de Saint-Léger, dite de Colleville (1761-1821), femme de lettres ;
 Charles Geille de Saint-Léger (1713-1792), chevalier, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, médecin du roi et premier médecin de ses armées, père d'Anne-Hyacinthe ;
 Charles Geille de Saint-Léger, dit de Bonrecueille (1753-1818), fils du précédent, membre associé du Lycée des Sciences et des Arts et inspecteur général des douanes, spécialiste de la Franc-Maçonnerie, demi-frère d'Anne-Hyacinthe.